Язвищи — название населённых пунктов в России:

 Язвищи — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Язвищи — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Язвищи — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Язвищи — ранее существовавшее село в Окуловском районе Новгородской области (см. Церковь Святой Троицы в Язвищах).
 Язвищи — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Язвищи приток Колпинки — река в Парфинском районе Новгородской области.

См. также 
 Язвище